Шляхтин — русская фамилия; имеет женскую форму Шляхтина.
 Шляхтин, Владимир Иванович (1940—2003) — советский, российский государственный и военный деятель.
  (род. 1967) — российский спортивный функционер, начальник ЦСКА (2009—2012), президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (2016—2019).
 Шляхтин, Иван Иванович (Приазо́вский; 1942—2008) — российский журналист, общественный деятель.
 Шляхтин, Эраст Эрастович (1886—1973) — участник Белого движения на Юге России, полковник Генерального штаба.
 Сыртланова-Шляхтина, Елизавета Александровна (1881—1961) — актриса, режиссёр, заслуженный артист Башкирской АССР.